Edit decision list
 Elektrochemische dubbellaag
 English Defence League